Le Pays basque est un pays administratif situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été formé à la suite de la loi Pasqua qui fait du pays un territoire de projet, fondé sur une volonté locale.


Il comprend 158 communes pour une superficie de .

Ces communes étaient réparties entre plusieurs structures intercommunales avant 2017 :

Pays basque 2010

La démarche Pays basque 2010 a consisté, à partir de 1992, à effectuer un diagnostic, à analyser les besoins du territoire et à définir 6 schémas de développement possibles. Ce travail réalisé par les élus et les représentants du monde socio-professionnel et de l'administration, s'est terminé en 1994.

En 1994 est créé le Conseil de développement du Pays basque, puis en 1995 le Conseil des élus du Pays basque. En 1996 est élaboré un schéma de développement comprenant 94 projets.

Le Pays basque est reconnu comme pays en  par arrêté préfectoral. En décembre le CIAT prend en compte 20 opérations dans une convention de développement.

En  la Convention spécifique Pays basque, valable pour la période 2001 - 2006, associant l'État, la région, le département, l'agglomération Côte Basque-Adour et le conseil des élus prend en compte 70 opérations. En  le bilan de la convention spécifique fait apparaître un taux de réalisation de 88 % des opérations prévues.

Pays basque 2020 
Le projet Pays basque 2020 prend la suite du précédent. Il a été lancé en .

Le , est créée la communauté d'agglomération du Pays Basque qui recouvre le même périmètre.

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)
 Pays des Pyrénées

Notes et références

Lien externe 
 http://www.lurraldea.net/

Pays des Pyrénées-Atlantiques
Basque
Géographie du Pays basque